Stradov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Stradov, Ortsteil von Chlumec, Okres Ústí nad Labem; siehe Stradov (Chlumec)
Stradov, Ortsteil von Komařice, Okres České Budějovice
Stradov, Ortsteil von Omlenice, Okres Český Krumlov